Paestum, de klassieke Romeinse naam voor Poseidonia een belangrijke stad uit het oude Magna Graecia, het in de Oudheid door Grieken gekoloniseerde gebied in het zuiden van het huidige Italië
Poseidonia (gemeente), een gemeente in Griekenland

Zie ook 
Posidonia (plant), een geslacht verwant aan zeegras